Sims nebo SIMS může znamenat:

příjmení
 viz Sims (příjmení)

počítačové hry
 The Sims, počítačová hra a její doplňkové disky:
 The Sims: Livin' Large
 The Sims: House Party
 The Sims: Vacation
 The Sims: Unleashed
 The Sims: Makin' Magic
 The Sims 2, druhý díl počítačové hry
 The Sims 2: Univerzita
 The Sims 2: Noční život
 The Sims 3, třetí díl
 The Sims 3: Showtime
 The Sims: Superstar
 The Sims (rozcestník)

jiný význam
 SIMS viz Hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů
 SIMS – Sdružené informace matrik studentů
 Třída Sims, třída torpédoborců námořnictva USA